Бобро́во — посёлок в Приморском районе Архангельской области. Административный центр МО «Боброво-Лявленское».

География 
Боброво находится к югу от города Архангельска, на правом берегу Косковского рукава Северной Двины, на трассе «Архангельск — Боброво — Белогорский — Пинега». Выше по течению реки находится деревня Боброво. От остановочного пункта Боброво до Архангельска 38 км по реке.

История 
С 2004 по 2015 год посёлок был центром Коскогорского сельского поселения.

Законом Архангельской области от 28 мая 2015 года № 289-17-ОЗ были объединены муниципальные образования «Лявленское» и «Коскогорское» и посёлок Боброво стал центром муниципального образования «Боброво-Лявленское».

Население 

В 2009 году числилось 1411 чел., из них пенсионеров — 462.

Примечания

Ссылки

Карты 
 Боброво. Публичная кадастровая карта
 Боброво на карте Wikimapia

Населённые пункты Приморского района (Архангельская область)